Aixot Anastassian (1964), jugador d'escacs armeni 
 Aixot I Bagratuní governador d'Armènia pel califa vers el 685 fins al 690
 Aixot II Bagratuní el Cec, patrici i cap de l'exèrcit d'Armènia del 732 al 750 
 Aixot Bagratuní de Taron, nakharar de Taron on va succeir al seu pare el patrici Sahak I Bagratuní abans del 770 
 Aixot I el Gran, primer rei de l'Armènia medieval (854 -890) 
 Aixot II Erkath, rei d'Armènia (914 -928 /929) 
 Aixot III Olormadz, rei d'Armènia del 953 al 977 
 Aixot IV Qadj el Valent, rei d'Armènia al Gugarq del 1021 al 1039 o 1040 
 Aixot IV Bagratuní, Aixot Qatj o Aixot I (), príncep armeni, fill de Sembat III Bagratuní 
 Aixot Mukhrani-batoni, novè príncep de Mukhran del 1688 al 1691
 Aixot de Taron () príncep bagràtida de Taron, Khoit i Sasun